Pintosaurus (ou pintossauro) é um gênero extinto de procolofonídeo parareptil basal de depósitos do Triássico Superior do nordeste do Uruguai. É conhecido a partir do holótipo FC-DPV 1181, um crânio parcial. Foi coletado na Formação Buena Vista da Bacia do Paraná, em Colonia Orozco, departamento de Cerro Largo. Foi nomeado pela primeira vez por Graciela Piñeiro, Alejandra Rojas e Martín Ubilla em 2004 e a espécie-tipo é Pintosaurus magnidentis. O nome específico significa "dentário grande" em grego.

Filogenia 
Cladograma após Cisneros, 2008:

Dinossauros
Espécies fósseis descritas em 2004